Dixmude est une ville de Belgique qui fut le siège de la bataille du front de l'Yser en 1914 ;
Jules Marie Alphonse Jacques de Dixmude, général belge s'étant notamment illustré sur le front à Dixmude en 1914 ;
Lors de cette bataille, des fusiliers marins français s'illustrèrent. En rappel de cet épisode, la Marine nationale française donnera le nom de Dixmude à : 
 Dixmude, le Zeppelin LZ114, l'un des 3 Zeppelin livrés par l'Allemagne à la France en 1920 au titre des dommages de guerre; il disparaît en mer le  à proximité de la Sicile ;
 Dixmude, un porte-avions d'escorte en service de 1945 à 1964 ; 
 Dixmude, porte-hélicoptères d’assaut amphibie de la classe Mistral.

Un « dixmude » ou une « barrette dixmude » désigne également une barrette de tissu coloré que l'on arbore sur un uniforme ou un costume officiel comme insigne d'une décoration.